Каракашев — фамилия и топоним:

 Каракашев, Вилен Суренович — (род. 1935) — советский и российский художник, Заслуженный художник Российской Федерации.
 Каракашев (Ростовская область) — хутор в Весёловском районе Ростовской области.